Common Sense est le titre original du pamphlet Le Sens commun (1776) de Thomas Paine
 Common Sense est le premier nom de scène utilisé par le rappeur et acteur américain Common
 Common Sense, album du rappeur anglais J Hus
 Common Sense Media, une organisation américaine à but non lucratif, localisée à San Francisco, spécialisée dans l'étude des médias et technologies familiales et des enfants